De færøske postnumre er de postnumre der påskrives breve til adresser på Færøerne. Tidligere var det en del af det danske system med numre fra 3800 til 3899, men nu har øerne en egen postnummerserie med trecifrede numre. Modsat Grønland, som derfor kan adresseres uden præfiks foran selve postnummeret og ordet GRØNLAND i versaler nederst, skal en forsendelse fra Danmark til Færøerne derfor skrives som fx:

Navn Adresse
FO-100 TórshavnFÆRØERNE

Tabel 
Bemærk at en del steder er der særskilte postnumre for postbokse, på færøsk postsmogur.

Eksterne henvisninger 
 Postur.fo  – Postverk Føroya
 Yvirlit yvir øll postnummur í Føroyum  – Liste over postnumre (færøsk)

Postnumre